Biston striaria är en fjärilsart som beskrevs av Prochasta. Biston striaria ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
striaria